Brüning oder Bruening ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Breuning.

Familien 
 Brüning (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Namensträger

A 

 Anna-Sophie Brüning, deutsche ehemalige Geigerin und Konzertmeisterin und heutige Arrangeurin, Dirigentin und Politikerin
 Anton Paul Brüning (1881–1944), deutscher Bankmanager
 August Brüning (Gärtner) (1870–nach 1924), deutscher Gärtner und Direktor des Leipziger Palmengartens
 August Brüning (Mediziner) (1874–1941), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 August Brüning (1877–1965), deutscher Apotheker, Chemiker und Forensiker

B 
 Barbara Brüning (* 1951), deutsche Politikerin
 Bernd Brüning (* 1969), deutscher Maler und Zeichner
 Bernhard Brüning Watzema (1860–1940), deutscher Fotograf
 Brigitte Brüning, deutsche Basketballspielerin

C 
 Christoph Brüning (* 1967), deutscher Jurist und Hochschullehrer

D 
 Detlev Brüning (1901–1992), deutscher Landwirt

E 
 Eberhard Brüning (* 1925), deutscher Amerikanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Edmund Brüning (* 1865), deutscher Illustrator und Maler
 Elfriede Brüning (1910–2014), deutsche Schriftstellerin
 Erika Brüning (1910–1973), deutsche Sängerin, Kabarettistin, Komponistin und Autorin
 Ernst Rüdiger von Brüning (1875–1936), deutscher Offizier

F 
 Florian Brüning (* 1978), österreichischer Filmproduzent und Regisseur

 Friedrich Brüning (1879–1938), deutscher Chirurg
 Fritz Brüning (1879–1964), deutscher Architekt

G 
 Georg Brüning (1851–1932), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Beuthen
 Georg Florenz Heinrich Brüning (1737–1824), deutscher Mediziner

H 
 Hannelore Brüning (* 1942), deutsche Politikerin

 Herbert Brüning (1911–1983), deutscher Geograph, Museumsleiter und Hochschulprofessor

 Helmuth von Brüning (1870–1922), deutscher Verwaltungsbeamter
 Helmut Brüning (* 1933), deutscher Leichtathlet
 Henriette Brüning (1809–1882), deutsche Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin (Sopran), siehe Henriette Heinze-Berg
 Hermann Brüning (1873–1955), deutscher Mediziner

I 
 Ida Schuselka-Brüning (1817–1903), Sängerin, Schauspielerin, Theaterdirektorin und Übersetzerin

J 
 Janique Brüning (* 1976), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

 Jochen Brüning (* 1947), deutscher Mathematiker
 Johann Rütger Brüning (1775–1837), deutscher Politiker
 Johannes Brüning (1590–1648), deutscher Theologe und Superintendent
 Johannes Stücker-Brüning (* 1963), deutscher katholischer Theologe
 Josef Brüning-Sudhoff (1866–1951), deutscher Politiker
 Julian Brüning (* 1994), deutscher Politiker (CDU)
 Jürgen Brüning (* 1958), deutscher Filmemacher
 Justin Bruening (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler und Model

K 

 Kurt Brüning (1897–1961), deutscher Geograph und Geologe

M 

 Maria Brüning (1869–nach 1905), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Max Brüning (1887–1968), deutscher Maler
 Monika Brüning (1951–2022), deutsche Politikerin

P 
 Paul Brüning (1886–1964), deutscher Fabrikant und Firmengründer
 Peter Brüning (1929–1970), deutscher Maler und Bildhauer

R 
 Robert Brüning (1857–1912), deutscher Landrat
 Rudolf Brüning (1878–1964), deutscher Architekt und Maler

T 
 Thomas Brüning (* um 1960), deutscher Arbeitsmediziner und Hochschullehrer

U 
 Uschi Brüning (* 1947), deutsche Sängerin

W 

 Walther Brüning (* 1927), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Wilhelm Brüning (Architekt) (1832–1898), deutscher Architekt und Bauinspektor
 Wilhelm Brüning (1862–1936), deutscher Historiker, Journalist und Archivar

Siehe auch 
 Brüningbrunnen
 Bruiningk
 Brünings
 Bruning
 Brünning
 Brünig

Familienname
Deutscher Personenname